Аффольтерн () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Аффольтерн-на-Альбисе.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 113,01 км². Население 43 926 чел. Официальный код — 0101.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа кантона Цюрих